Турнір проводився вперше.

Титул виграли Александра Крунич та Ніна Стоянович, здолавши в фіналі пару Грет Міннен / А ван Ейтванк з рахунком  6–0, 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Тур WTA 2021
2021 Serbia Open – Women's Doubles